Die La Favorite (Q 195) war ein französisches U-Boot der L’Aurore-Klasse. Nach der französischen Kapitulation im Juni 1940 geriet das noch im Bau befindliche Boot in die Hand der deutschen Kriegsmarine. Das Boot wurde am 13. Mai 1941 in UF 2 umbenannt. Es wurde zu Ende gebaut und am 5. November 1942 als erstes U-Boot der L’Aurore-Klasse offiziell in Dienst gestellt und dann bis August 1943 in der Ostsee bei der 5. U-Flottille Kiel als Ausbildungsboot und danach bei der U-Boot-Abwehrschule in Hatvik bei Bergen (Norwegen) genutzt.

UF 2 wurde am 5. Juli 1944 außer Dienst gestellt. Der letzte deutsche Kommandant war Oberleutnant Heinrich Gehrken. Das Boot wurde 1945 in Gotenhafen selbstversenkt.

Siehe auch 
 Liste französischer U-Boot-Klassen
 Liste der durch Deutschland beschlagnahmten oder erbeuteten U-Boote

Weblinks 
 L’Aurore-Klasse bei www.battleships-cruisers.co.uk (englisch)
 U F2 im uboat.net (Infos über die drei deutschen Beuteboote der L’Aurore-Klasse) (englisch)

Literatur 
 Erminio Bagnasco: Uboote im 2. Weltkrieg. (Technik – Klassen – Typen. Eine umfassende Enzyklopädie). 5. Auflage. Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1996, ISBN 3-613-01252-9.

L’Aurore-Klasse
Beuteschiff (Kriegsmarine)
UF 2
UF 2
UF 2
UF 2